De Engelse titel van de Spaanse film Los nuevos extraterrestres
Een alternatieve titel van de roman The Body Snatchers
Pod People (band), een Australische doommetal band.